Toms River podría referirse a:

 Toms River, municipio en el condado de Ocean, Nueva Jersey;
 Toms River, lugar designado por el censo en el condado de Orange, Nueva Jersey;
 South Toms River, borough en el condado de Ocean, Nueva Jersey; o
 Río Toms, rio de Nueva Jersey.